Aleksiej Władimirowicz Korolow (ros. Алексей Владимирович Королёв ; ur. 20 czerwca 1987 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski, zawodnik klubu Dynamo.

W międzynarodowych zawodach zadebiutował 17 stycznia 2004, kiedy wystartował w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen. Zajął 77. miejsce. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył 13 stycznia 2006 w Sapporo, gdzie był 30.

W Pucharze Świata debiutował 7 grudnia 2008 podczas zawodów w Trondheim. Był 44. Wcześniej skakał jedynie w konkursach drużynowych. Pierwsze punkty (i ostatnie dla reprezentacji Kazachstanu do 2019 roku) do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył 6 lutego 2010 w Willingen. Zajął 30. miejsce, lecz po dyskwalifikacji w drugiej serii Sebastiana Colloredo zajął ostatecznie 29. lokatę.

W 2009 na Letalnicy w Planicy ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku, który wynosi 190 metrów.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Korolowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Ałmaty